Frémy är ett franskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Arnould Frémy (1809–1894), fransk författare
 Antoine  Alexandre Auguste Frémy (1816–1885), fransk marinmålare
 Edmond Frémy (1814–1894), fransk kemist 
 Édouard Frémy (1843–1904), fransk historiker
 Gérard Frémy (1935–2014), fransk pianist
 Jacques Marie Noël Frémy (1782–1867), fransk miniatyrmålare

Franska efternamn